NGH est un sigle qui peut évoquer :

Northampton General Hospital, un grand hôpital de Northampton du NHS en Angleterre ;
Northern General Hospital, un grand hôpital de Sheffield en Angleterre ;
NGH, le numéro de cartouche de jeu Neo-Geo, notamment utilisé pour le système de sauvegarde.